Hörup ist

 der Name der Gemeinde Hörup in Schleswig-Holstein
 die deutsche Bezeichnung des Ortes Hørup auf der dänischen Insel Als (dt.: Alsen)

Hörup ist der Familienname folgender Personen:

 Jacob Jensen Hörup (1797–1848), dänisch-deutscher Maler, Lithograf und Zeichenlehrer

Siehe auch:
 Hørup Hav (dt.: Höruper Haff)
 Hürup